Un crime dans la tête (The Manchurian Candidate), film de John Frankenheimer sorti en 1962 ;
 Un crime dans la tête (Delirious), film de Tom Mankiewicz sorti en 1991 ;
 Un crime dans la tête (The Manchurian Candidate), film de Jonathan Demme sorti en 2004, remake du premier.